Le tournoi de tennis de Roumanie 2005 s'est joué du 12 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Florent Serra remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Igor Andreev. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, José Acasuso et Sebastián Prieto s'imposent en finale face à Victor Hănescu et Andrei Pavel. Il s'agit du  en double pour Acasuso et du  pour Prieto.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
2005 en Roumanie
Tennis en septembre 2005